G38 peut faire référence à :
 Junkers G 38, un avion commercial quadrimoteur allemand ;
 G-38, un missile de croisière supersonique, une version du SM-64 Navaho ;
 Glock 38, un pistolet autrichien ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres